Произво́дственная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Производственная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района Казани.
 Производственная улица — улица в Приволжском районе Казани.
 Производственная улица — улица в Кирове.
 Производственная улица — улица в Липецке.
 Производственная улица — улица в Москве.
 Производственная улица — улица в Пензе.
 Производственная улица — улица в Твери.
 Производственная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Производственная улица — улица в Запорожье.

Казахстан 
 Производственная улица — улица в Алма-Ате.